Plaats in Indonesië
 Sindurejo (Toroh), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sindurejo (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java